Pseudotachidius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1897. Pseudotachidius ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudotachidius